Ca’ Bernardo ist der Name zweier Paläste in Venedig:
 Ca’ Bernardo (Dorsoduro)
 Ca’ Bernardo (San Polo)